Dobi bezeichnet:

 Dobi (Xunhua), tibetische Gemeinde im Autonomen Kreis Xunhua der chinesischen Provinz Qinghai
 Autociclos Dobi, einen ehemaligen spanischen Automobilhersteller
 Dobi professional, größter Schweizer Beauty-Fachhändler

Dobi ist der Familienname folgender Personen:
 Edina Dobi (* 1987), ungarische Volleyballspielerin
 István Dobi (1898–1968), ungarischer Politiker

Siehe auch:
 Dobie
 Doby